Le mot offset signifie en anglais toute chose qui se pose () à quelque distance () d'une origine. Il s'emploie couramment pour une action d'équilibrage ou de compensation et dans de multiples métaphores techniques. En français, c'est un anglicisme qui a plusieurs significations :
 en imprimerie, l'offset est un procédé d'impression dans lequel un rouleau de caoutchouc transfère l'image de la plaque encrée au papier.
 en informatique, l'offset est un « décalage », un nombre qui s'ajoute à un adresse mémoire de base, comme en électronique c'est une tension de polarisation qui s'ajoute au signal.
 en finance, l'offset est une compensation : mode d'extinction de créances qui suppose que deux dettes s'éteignent jusqu'à concurrence de leurs montants respectifs.
en lignage mécanique, l'offset désigne la distance de décalage de concentricité entre deux demi-accouplements.
Le mot offset peut aussi désigner : 
 le rappeur Offset
 Offset, le second EP de la chanteuse Chungha.